Монастырь Святого Франциска (Гавана)
 Монастырь Святого Франциска (Гоа)
 Монастырь Святого Франциска (Лима)
 Монастырь Святого Франциска (Москва)
 Монастырь святого Франциска (Рочестер) (англ.)
 Монастырь Святого Франциска (Тринидад, Куба)